Intel Pentium.

Архитектура Intel P5

Pentium

Архитектура Intel P6

Pentium Pro

Pentium II

Pentium III

Pentium M

Netburst

Pentium 4

Pentium D

Архитектура Intel Core

Pentium Dual-Core

Pentium

Архитектура Nehalem

Pentium

"Clarkdale"  ( 32 нм)

См. также 
 Pentium
 Pentium Dual-Core
 Список микропроцессоров  Intel
 Список микропроцессоров  AMD

Замечания
Note 1:Эти процессоры с одним ядром.

Intel Pentium
Продукты Intel